В 1507 году были различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

Картография 

 25 апреля — Мартин Вальдземюллер опубликовал труд Cosmographiae Introductio с одной из первых карт с точно нанесёнными показаниями широты и долготы, и отдельным континентом под названием «Америка».
 Карта Джона Рюйша была впервые опубликована в редакции Географии Птолемея, издававшейся в Риме.

Родились 
 27 сентября — Гийом Ронделе, французский врач, зоолог и естествоиспытатель, считающийся создателем ихтиологии.

Скончались 
 29 июля — Мартин Бехайм, немецкий учёный, негоциант и мореплаватель. Создатель старейшего из сохранившихся до наших дней глобуса.

См. также

Примечания